La Coupe d'Asie des clubs champions 1967 est la  édition de la Coupe d'Asie des clubs champions. La finale s'est jouée à Bangkok le  entre l'Hapoël Tel-Aviv et le Selangor FA et a vu la victoire de l'Hapoël Tel-Aviv sur le score de 2-1.

Participants 
Six équipes de six pays différents participent à la compétition:

  Hapoël Tel-Aviv
  Selangor FA
  South China Athletic Association
  Bangkok Bank Limited Football Club
  Vietnam Customs
  Tungsten Mining

Les clubs représentant les fédérations indienne et iranienne ont déclaré forfait.

Résultats 
Hapoël Tel-Aviv et Tungsten Mining sont exemptés respectivement des trois et des deux premiers tours de la compétition. Hapoël Tel-Aviv dispute ainsi son premier match à l'occasion de la finale gagnée contre Selangor FA.

Liens externes 
 Champions' Cup 1967 sur rsssf.com

1967
Football en 1967
1967 en Asie